Dialog může znamenat:

 dialog - dvoustranný rozhovor
 Dialog s vesmírem - album skupiny Progres
 dialogové okno - na GUI základní prostředek interakce mezi člověkem na počítačem